Фалек:

 Фалек — библейский персонаж.
 Фалек (поэт) — древнегреческий поэт-эпиграмматист.
 Фалек (военачальник) — древнегреческий полководец.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки